Ке́ри Линн Прэтт (; , Дерри, , США) — американская .

Биография 
Кери Линн Прэтт родилась 23 сентября 1978 года в Дерри (штат Нью-Гэмпшир, США). Она окончила Академию Пинкертон в Дерри и  в Бостоне. В 1994 году стала «Юная Мисс Нью-Гэмпшира».

Она наиболее известна своей ролью Мисси Белнэп на в телесериале «Джек и Бобби», а также Ди Вайн в своём дебютном фильме «Сведи меня с ума».

С октября 2011 года Кери Линн замужем за Джоном Барнесоном.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Академии Пинкертона